Rusini – określenie części narodów i grup etnicznych pochodzenia wschodniosłowiańskiego
 Rusini – mieszkańcy historycznego terytorium Rusi Kijowskiej i księstw od niej się wywodzących
 Rusini karpaccy – ludność pochodzenia wschodniosłowiańskiego, zamieszkująca Karpaty
 Rusini – określenie w Galicji i w II Rzeczypospolitej ludności ruskiej nie identyfikującej się z ukraińskim ruchem narodowym (w tym urzędowe określenie statystyczne spisu powszechnego 1931)
 Rusini (lub Karpatorusini) – określenie grupy etnicznej (lub narodu według niektórych działaczy rusińskich), zamieszkującej Polskę (Łemkowie), Słowację, Ukrainę (Zakarpacie), Węgry, Rumunię i Serbię
 Rusini – termin używany na określenie mieszkańców księstw ruskich, ziem ruskich w Wielkim Księstwie Litewskim oraz ziem ruskich włączonych do Korony po zajęciu Rusi Czerwonej i po unii lubelskiej, bez względu na narodowość Obszary te należały także częściowo w XVI-XVIII wieku do Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Obecnie ziemie ruskie znajdują się na terenach Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Polski, Rumunii, Słowacji oraz państw nadbałtyckich: Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii. 
 Rusini – nazywano tak w Rzeczypospolitej Obojga Narodów  wyznawców prawosławia i obrządku greckokatolickiego, niezależnie od ich pochodzenia i używanego języka p. łac. gene ruthenus, natione polonus (pol. rodu ruskiego, narodowości polskiej)
 Rosjanie –  zhellenizowana nazwa Rusinów wywodząca się ze średniowiecznych kronik bizantyjskich. Stąd w niektórych źródłach pojawiają się nazwy takie jak: "Wielkorosjanie"(inaczej "Wielkorusi"), "Małorosjanie" (odpowiednio:Małorusi") (o Ukraińcach) i używane przez carat określenie Ukrainy – "Małorosja". Genezą pojęcia jest Grecja mniejsza (Grecja właściwa) i Wielka Grecja (kolonie greckie w starożytności).
 Rusini (lub Rusowie) –  nazwa hipotetycznego plemienia o skandynawskim pochodzeniu. 
 Wołocho-Rusini – tak nazywano w przeszłości Mołdawian
 Rusini Panońscy – ludność ruska zamieszkująca Nizinę Panońską na Węgrzech, również określenie całości ludności ruskiej zamieszkującej Królestwo Węgier
 Rusini Szlachtowscy – ludność ruska zamieszkująca w przeszłości Ruś Szlachtowską

Przypisy